Llista dels 536 municipis del departament francès de l'Alt Marne (52).

Alt Marne